Riverside – polski zespół muzyczny z nurtu rocka progresywnego
 (4871) Riverside
 Riverside International Raceway – tor wyścigowy w Riverside w Kalifornii

Miejscowości w USA:
 Riverside – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie St. Clair
 Riverside – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Riverside – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Riverside – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Colquitt
 Riverside – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Bingham
 Riverside – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Riverside – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Riverside – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Harford
 Riverside – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Riverside – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Riverside – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Riverside – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Riverside – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla
 Riverside – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Riverside – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Walker
 Riverside – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
 Riverside – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Okanogan
 Riverside – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Carbon
Gminy w USA:
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Trego
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Riverside (ang. Riverside Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Mellette
Hrabstwa w USA:
 Hrabstwo Riverside (ang. Riverside County) – w stanie Kalifornia